O Grande Prêmio da Catalunha de 2009 foi a sexta etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 12 e 14 de junho de 2009 no Circuito da Catalunha, em Barcelona.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

GPs de MotoGP de 2009
2009
Desporto na Espanha em 2009